Enzo Lippolis – archeologo e accademico italiano
 Giosi Lippolis – poetessa, scrittrice, traduttrice e docente italiana
 Maristella Lippolis – scrittrice italiana
 Vincenzo Lippolis – docente italiano